Eliteserien 1987/88 steht für:

 Eliteserien (Dänemark) 1987/88, Saison der höchsten dänischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 1987/88